Guggenbichler ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Guggenbichler (1942–2016), österreichischer Privatdetektiv
 Josef Peter Guggenbichler (* 1944) Kinderarzt, Universität Erlangen
 Kurt Guggenbichler, österreichischer Journalist
 Meinrad Guggenbichler (1649–1723), österreichischer Bildhauer
 Otto Guggenbichler (1924–2009), deutscher Journalist und Dokumentarfilmer
 Udo Guggenbichler (* 1974), österreichischer Politiker (FPÖ), Landtagsabgeordneter